Il doppio del torneo di tennis Torino Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrew Kratzmann e Mårten Renström che hanno battuto in finale Brian Joelson e John Sullivan 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Shelby Cannon /  Scott Melville (quarti di finale)
 Royce Deppe /  Francisco Montana (quarti di finale)

 Libor Pimek /  Tomáš Anzari (primo turno)
 Horacio de la Peña /  Jorge Lozano (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torino Challenger 1993